Quiasma pode se referir a:

Quiasma (genética): em Genética.
Quiasma (retórica) ou Quiasmo: em Retórica.
Quiasma óptico: em Anatomia.

Desambiguação